Драже ( ).

 Драже — мелкие конфеты округлой формы, покрытые глянцевой защитной оболочкой или с сахарной шлифованной поверхностью.
 Драже — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая послойным нанесением активных действующих веществ на микрочастицы инертных носителей с использованием сахарных сиропов.